A Eredivisie de 1984–85 foi a 29ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O Feyenoord entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1984-85 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

Desempenho 

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

1984–85
1984 no futebol
1985 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1984
Desporto nos Países Baixos em 1985